Sisal hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Sisal (Yucatán), puerto del estado de Yucatán, México.

Botánica
 Sisal o Agave sisalana.
 Sisal o henequén,  Agave fourcroydes denominado "Sisal" por el puerto desde el que se exportaba su fibra.

Otros 
 Ki, sisal en idioma maya